Schlindwein ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schlindwein (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Rolf Schlindwein (* 1974), deutscher Schachspieler
 Simone Schlindwein (* 1980), deutsche Journalistin und Afrika-Korrespondentin